Thomas Lins ist der Name folgender Personen:

* Thomas Lins (Schachspieler), deutscher Fernschachspieler 
 Thomas Lins (Radsportler), österreichischer Radsportler